Ацвеж:

 Ацвеж — река на водосборе Вятки.
 Ацвеж — станция в Котельничском районе Кировской области.
 Ацвеж — село в Свечинском районе Кировской области.